Die Bausch & Lomb Championships 2005 waren ein Damen-Tennisturnier der Kategorie Tier II im Rahmen der WTA Tour 2005. Das Sandplatzturnier auf Amelia Island fand vom 2. bis 10. April 2005 statt.

Das Finale im Einzel gewann Lindsay Davenport gegen Silvia Farina Elia mit 7:5 und 7:5. Das Doppel-Endspiel gewann die Paarung Bryanne Stewart/Samantha Stosur mit 6:4 und 6:2 gegen Květa Peschke und Patty Schnyder.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bausch & Lomb Championships 2005 fand vom 2. bis 4. April 2005 statt. Ausgespielt wurden für das Hauptfeld des Turniers acht Plätze fürs Einzel und ein Platz fürs Doppel.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Fernandina Beach